Melnytschenko () ist der Familienname folgender Personen:

 Hanna Melnytschenko (* 1983), ukrainische Siebenkämpferin
 Mykola Melnytschenko (* 1966), ukrainischer Leibwächter des Präsidenten Leonid Kutschma

Siehe auch:
 Melnitschenko